

Geografia

Italia 
 Vich – nome ladino di Vigo di Fassa, ex comune ora frazione di Sèn Jan di Fassa, comune nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)

Spagna 
 Vich – nome spagnolo di Vic, comune nella provincia di Barcellona (Catalogna)

Svizzera 
 Vich – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Persone 
 Guillén-Ramón de Vich y de Vallterra (1460/1470-1525) – cardinale e vescovo spagnolo
 Václav Vích (1898-1966) – direttore della fotografia ceco

Pagine correlate 
 VIC – pagina di disambiguazione